Lateraal is afgeleid van het Latijnse zelfstandig naamwoord latus dat zijde/zijkant betekent, het betekent daarom 'aan de zijkant'. 

Specifieke betekenissen zijn onder meer:
 lateraal (anatomie), aan de buitenzijde van het lichaam, in tegenstelling tot mediaal 
 lateraal (fonetiek), een type van medeklinker
 lateraal (geologie), parallel aan het aardoppervlak
 laterale markering, markering aan de zijkant van de vaargeul
 lateraal oppervlak, de oppervlakte van de zijkant van een voorwerp
 Lateraal denken, een manier om oplossingen te vinden die 'niet-standaard' zijn